Na Wa (în ) este un district (Amphoe) din provincia Nakhon Phanom, Thailanda, cu o populație de 44.661 de locuitori și o suprafață de 523,2 km².

Componență 

Districtul Na Wa este subdivizat în 6 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 68 de sate (muban).

Amphoe în provincia Nakhon Phanom